«Rivière Salée» puede referirse a:
 Rivière Salée, estrecho que divide al territorio francés de Guadalupe en dos islas.
 Rivière-Salée, comuna de Martinica.
 Rivière Salée, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Baradères.